

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 

 Wielgie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Wielgie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie 
 Wielgie – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek 
 Wielgie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów

Jeziora w Polsce  
 Jezioro Wielgie – w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Wielgie – jezioro w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w granicach miasta Dobiegniew

Zobacz też 
 Wielgie Milickie